Chamis ist der Familienname folgender Personen:

 Arna Mer-Chamis (1929–1995), israelische Menschenrechtsaktivistin
 Emad Chamis (* 1961), syrischer Politiker, Ministerpräsident (2016–2020)
 Juliano Mer-Chamis (1958–2011), israelischer Schauspieler, Filmregisseur und politischer Aktivist
 Saliba Chamis (1920–1994), israelischer Kommunist

Siehe auch:
 Chamis Muschait, Ort in Saudi-Arabien
 Khamis